Jatisobo (Jatipuro)
 Jatisobo (Polokarto)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing